«Ганновер-Бургдорф» () — германский профессиональный гандбольный клуб из одноименного города.

История 
Гандбольный клуб «Ганновер-Бургдорф» был образован в 1922 году. В 1932 году был основана мужская гандбольная команда. В 2005 году команда стала называться «Ганновер-Бургдорф». С сезона 2005/06 «Ганновер-Бургдорф» выступал во второй бундеслиге. С сезона 2008/09 «Ганновер-Бургдорф» выступает в Бундеслиге.

Название 
 1946—2005 — «Бургдорф»
 C 2005 года — «Ганновер-Бургдорф»

Сезоны 
Список сезонов клуба «Ганновер-Бургдорф» в бундеслиге с 2005 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
   Хейдмар Феликссон
  Андрюс Стельмокас
  Филип Миркуловский
  Йоаким Хиккеруд
  Пётр Пжыбецкий

Ссылки 
 сайт клуба TSV Hannover=Burgdorf

Гандбольные клубы Германии